Ocenění Fotbalista roku je v Estonsku udělováno od roku 1992. V roce 2002 byli dva vítězové, Andres Oper a Raio Piiroja. 

Aktuálním vítězem za rok 2015 je Ragnar Klavan z FC Augsburg.

Přehled vítězů 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Související články 
Meistriliiga

Ocenění ve fotbalu
Fotbal v Estonsku